Der Kanton Pays de Lafayette ist ein französischer Wahlkreis in Arrondissement Brioude, im Département Haute-Loire und in der Region Auvergne-Rhône-Alpes.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 41 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Paysdelafayette